3722 Урата (3722 Urata) — астероїд головного поясу.
 Такесі Урата (浦田 武; 1947(1947) — 15 грудня 2012) — японський астроном-аматор і першовідкривач астероїдів.